— сого будзюцу, классическое японское боевое искусство (корю), основанное в 1660-х годах мастером по имени Такаги Сигэтоси. Хонтай Ёсин-рю входит в состав организации Нихон Кобудо Кёкай.

История 
Школа Хонтай Ёсин-рю (изначально — Такаги-рю) была основана приблизительно в 1660-х годах (ранний период Эдо) мастером по имени . Активность её приходилась на период Эдо, когда школа особенно доминировала в городах Химэдзи и Ако. В молодости Такаги Сигэтоси изучал техники работы с копьём в школе Кёти-рю и искусство фехтования кодати стиля Муто-рю.

Название Хонтай Ёсин-рю школа получила вместе благодаря своему второму главе, Токаги Уманосукэ, который продолжил модернизировать школу, интегрировав в неё техники дзюдзюцу школы Такэноути-рю. Дальше школа перешла к сыну Уманосукэ — Такаги Гэнносину Хидэсигэ.

В связи с тем, что 4-ый сокэ Окуни Кихэй служил в Ако, традиции Хонтай Ёсин-рю распространялись изначально именно там в семье Окуни (Накаяма). Техники школы переняли многие стили боевых искусств, выведя их за пределы городов Химэдзи и Ако. Многие ответвления разошлись по всей Японии. Один из учеников Окуни Сигэнобу, Иванага Гэнносукэ Масамицу, основал свою собственную школу, Сингэцу Мусо Янаги-рю, которая существует и практикуется на сегодняшний день.

Основная линия передач находилась в Ако вплоть до 13-го сокэ, Икугоро Хисаёси Яги, который потерял свою позицию и был вынужден покинуть область как ронин после политического конфликта в 1841 году. Позже он открыл публичное додзё и свободно обучал знаниям школы любых желающих. Один из его учеников, Ясия Такэо Масацугу, впоследствии стал 14-ый главой школы. Он открыл большое число школ в различных регионах Японии, систематизировал знаний школы и назвал своё направление как исия-дэн.

За многие годы развития школа Хонтай Ёсин-рю сформировалась в комплексную воинскую систему. Она затрагивает такие искусства, как дзюдзюцу, кэндзюцу, ханбодзюцу, бодзюцу и иайдзюцу.

На сегодняшний день школа дислоцируется в префектуре Хёго, где ей управляет 19-ый сокэ Иноуэ Кёити Мунэмори, заменивший своего отца, Иноуэ Цуёси Мунэтоси, 16 января 2005 года.

Этимология 
Расшифровка названия школы выглядит следующим образом:

 Хон () — настоящий, основной, коренной, реальный;
 Тай () — тело, объект, сущность;
 Ё () —  Ива;
 Син ( — сердце, разум, дух;
 Рю () —  школа, стиль, метод.

Генеалогия 

Линия передачи традиций школы Хонтай Ёсин-рю выглядит следующим образом:

 Такаги Сигэтоси (род. в 1635 году, дата смерти неизвестна);
 Такаги Уманосукэ Сигэсада;
 Такаги Гэнносин Хидэсигэ;
 Окуни Кихэи Сигнобу;
 Окуни Хатикуро Нобутоси;
 Окуни Тародайбу Таданобу;
 Окуни Кихёэ Ёсисада;
 Окуни Ёдзаэмон Ёсисада;
 Накаяма Дзиннаи Садахидэ;
 Окуни Бууэмон Саданобу;
 Накаяма Кидзаэмон Садатака;
 Окуни Кэндзи Хидэсигэ;
 Яги Икугоро Хисаёси;
 Исия Такэо Масацугу;
 Исия Мацутаро Масахару;
 Какуно Хаппэита Масаёси (умер в 1939 году);
 Минаки Сабуро Масанори (род. в 1906 году);
 Иноуэ Цуёси Мунэтоси (род. в 1925 году);
 Иноуэ Кёити Мунэмори (род. в 1949 году).

Примечания

Ссылка 
 Официальный сайт Хонтай Ёсин-рю Япония
 Хонтай Ёсин-рю Великобритания
 Хонтай Ёсин-рю США
 Хонтай Ёсин-рю Бельгия
 Хонтай Ёсин-рю Италия

Боевые искусства Японии